Res puede referirse a:

 Res, término utilizado para referirse a una raza de toro o vaca y, en general, al ganado vacuno.
 Res brava o vaquilla, vaca no domada de entre 2 y 4 años de edad.
 RES, código IATA del Aeropuerto Internacional de Resistencia (Argentina).
 RES, acrónimo de Red Española de Supercomputación.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes expresiones latinas:

 Res Gestae Divi Augusti, inscripción funeraria del primer emperador del Imperio Romano, Octavio César Augusto.
 Res inter alios acta, cosa realizada entre otros, derecho contractual.
 Res derelictae, cosas abandonadas al primer ocupante, derecho de cosas.
 Res nullius, cosa de nadie, derecho de cosas.
 Res publica, cosa pública..

Además, puede referirse a:

 Res extensa, una de las tres sustancias descritas por René Descartes en sus Meditaciones metafísicas.